Plaats in Indonesië
 Sidomoro (Buluspesantren), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sidomoro (Kebomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java